Флаг муниципального образования «Сельское поселение Горе́товское» Можайского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 24 марта 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3971.

Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и природные особенности поселения.

Описание 
Описание флага, утверждённое решением Совета депутатов сельского поселения Горетовское от 24 марта 2008 года № 49/18, гласило:

11 ноября 2011 года, решением Совета депутатов сельского поселения Горетовское № 111/22, было утверждено Положение «О флаге сельского поселения Горетовское Можайского муниципального района Московской области» в новой редакции, в котором, в частности, было незначительно изменено описание флага:

Символика 
Старое дворцовое село Горетово (административный центр Горетовского поселения) расположенное на берегу Можайского водохранилища (на русле реки Москва), упоминается в исторических документах начала XV века.

В 1960 году при сооружении Можайского водохранилища многие земли поселения оказались затоплены. Берега образовавшегося водохранилища, благодаря своей неповторимой красоте и чистому сосновому воздуху, стали излюбленным местом отдыха не только местных жителей, но и гостей поселения. В последующие годы на высоких берегах рукотворного моря образовалось несколько дачных потребительских кооперативов (ДПК), в том числе ДПК «Маяк» и ДПК «Сосновые берега», являющиеся образцом комфортабельного современного жилья.

На флаге поселения сосны и маяк — символизируют кооперативы, расположенные на территории поселения. Символика маяка многообразна:

— символ освещение прошлого, настоящего и будущего;

— символ спасения, надежды, верности пути;

— символ озарения в ночи, подобно дневному лучу солнца.

Сосны символизируют богатую природу этих мест, их экологическую чистоту и привлекательность.

Голубая полоса — символизирует Можайское водохранилище, которое местные жители и туристы называют «Можайским морем».

Красный цвет — символ красоты, праздника, труда, мужества, жизнеутверждающей силы.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности и возвышенных устремлений.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости.

Примечания 

Флаги с изображением сосны
Маяк в геральдике